Cotton Bowl ist 
ein Stadion in Dallas, siehe Cotton Bowl (Stadion)
der gebräuchliche Kurzname eines Pokals des US-Collegefootball und des Spiels um denselbigen, siehe Cotton Bowl Classic